

Patronyme
Élise Guilbault (née en 1961), une actrice québécoise
Jacques Guilbault (né en 1936), ancien député de la circonscription fédérale de Saint-Jacques au Québec
Jean-Guy Guilbault (1931-2022), homme d'affaires et homme politique fédéral du Québec
Luce Guilbeault (1935-1991), une actrice québécoise
Muriel Guilbault (1922-1952), comédienne de théâtre québécoise née en Saskatchewan
Steven Guilbeault (né en 1970), cofondateur et porte-parole de l'ONG d'Équiterre

Prénom
Guilbaut Colas (né le  à Échirolles, banlieue sud de Grenoble) est un skieur acrobatique français ayant participé aux Jeux Olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Autre
Guilbault-Thérien est une maison de facteur d'orgue située au Québec et fondée en 1946 par Maurice Guilbault et Antonio Delage.

Homonymie de patronyme